Борок — деревня в Череповецком районе Вологодской области. Административный центр Дарвинского заповедника.

Входит в состав сельского поселения Уломское, с точки зрения административно-территориального деления — в Ягницкий сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 160 км, до центра муниципального образования Ягницы — 50 км. Ближайший населённый пункт — Лоша.

По переписи 2002 года население — 109 человек (52 мужчины, 57 женщин). Преобладающая национальность — русские (94 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области
 Лист карты NO 37-4. Масштаб 1 : 250 000. Состояние местности на 1967 год.

Населённые пункты Череповецкого района